Список синглов № 1 в США в 1996 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1996 году. В нём учитываются наиболее продаваемые синглы исполнителей США, как на физических носителях (лазерные диски, грампластинки, кассеты), так и в цифровом формате (mp3 и другие). Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

Общие сведения 
 14 недель был на № 1 сингл «Macarena» (Bayside Boys Mix) в исполнении испанского дуэта Los Del Rio (Antonio Romero Monge и Rafael Ruiz Perdigones). Эта песня признана № 5 в списке Billboard’s All Time Top 100 и № 1 в списке Billboard’s All Time Latin Songs, и является лишь пятой в рок-истории песней не на английском языке, возглавлявшей главный хит-парад США.
 11 недель в 1996 и ещё 5 в 1995 был на № 1 хит «One Sweet Day» — песня, записанная американской певицей Мэрайей Кэри и квартетом Boyz II Men. Это сингл до сих пор (январь 2011 года) держит рекорд пребывания на первом месте в чарте Соединенных Штатов Америки Billboard Hot 100 (16 недель), и является крупнейшим американским хитом в карьерах Мэрайи Кэри и группы Boyz II Men.

Список синглов № 1

Примечания

См. также 
 1996 год в музыке
 Лучшие синглы США 1996 года
 Список альбомов № 1 в США в 1996 году
 Список кантри-хитов № 1 1996 года

Ссылки 
 Current Hot 100 Chart
 Billboard Hot 100 - No.1 songs of 1996. YouTube
 

 

Чарты Billboard 1996 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 1996 года